Dynamisch verkeersmanagement
 Doctor of Veterinary Medicine
 Drentse Vervoer Maatschappij
 DvM humaniora (Aalst (Oost-Vlaanderen))